Asconeguy ist der Familienname folgender Personen:

 Alicia Asconeguy (1949–2020), uruguayische Künstlerin
 Danilo Asconeguy (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 José Asconeguy (* 1963), uruguayischer Straßenradrennfahrer